Вакейруш:

 Вакейруш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару.
 Вакейруш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.